Oed heißen folgende geographische Objekte:

Orte in Deutschland:
 Oed am Rain, Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim
 Oed bei Reisach, Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen
 Oed im Moos, Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land
 Oed (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen
 Oed (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut
 Oed (Altdorf), Ortsteil des Marktes Altdorf, Landkreis Landshut
 Oed (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein
 Oed (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim
 Oed (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut
 Oed (Bayerbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn
 Oed (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein
 Oed (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen
 Oed (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim
 Oed (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Oed (Dingolfing), Ortsteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau
 Oed (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Oed (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim
 Oed (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim
 Oed (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg
 Oed (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein
 Oed (Friedenfels), Ortsteil der Gemeinde Friedenfels, Landkreis Tirschenreuth
 Oed (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau
 Oed (Fürstenstein), Ortsteil der Gemeinde Fürstenstein, Landkreis Passau
 Oed (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting
 Oed (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach
 Oed (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut
 Oed (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein
 Oed (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach
 Oed (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein
 Oed (Kirchendemenreuth), Ortsteil der Gemeinde Kirchendemenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Oed (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen
 Oed (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau
 Oed (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn
 Oed (Marquartstein), Ortsteil der Gemeinde Marquartstein, Landkreis Traunstein
 Oed (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting
 Oed (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Oed (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf
 Oed (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Oed (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim
 Oed (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting
 Oed (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau
 Oed (Rieden), Ortsteil der Gemeinde Rieden, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Oed (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut
 Oed (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding
 Oed (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn
 Oed (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein
 Oed (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim
 Oed (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg
 Oed (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding
 Oed (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim
 Oed (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein
 Oed (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Oed (Teisnach), Ortsteil des Marktes Teisnach, Landkreis Regen
 Oed (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham
 Oed (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein
 Oed (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim
 Oed (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut
 Oed (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim
 Oed (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein
 Oed (Weigendorf), Ortsteil der Gemeinde Weigendorf, Landkreis Amberg-Sulzbach

Gemeindeteile in Österreich:
 Oed (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Hafnerbach), Ortschaft von Hafnerbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Oed an der Mank, Ortschaft von Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Hafnerbach), Ortschaft und Katastralgemeinde Oed bei Korning, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Lunz), Ortsteil der Gemeinde Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Maria Anzbach), Ortschaft von Maria Anzbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Martinsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Martinsberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Miesenbach), Rotte in der Gemeinde Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Oed-Oehling), Ortschaft (und Katastralgemeinde Oed Markt), Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Pöggstall) Ortschaft (und Katastralgemeinde Öd), Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft von Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oed bei Haslach, Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oed bei Ernegg, Ortschaft von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Waldegg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waldegg, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Oed (Gemeinde Weinburg), Ortschaft (und Katastralgemeinde Oed bei Weinburg), Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Oed am Seichten Graben und
 Oed beim Roten Kreuz, Ortschaften von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

 Oed (Gemeinde Altmünster), Ort bei Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Oed (Linz), Ortsteil der Stadt Linz, Oberösterreich
 Oed in Bergen, Ortschaft und Katastralgemeinde von Hartkirchen, Oberösterreich
 Oed (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Oed (Gemeinde Feldbach), Katastralgemeinde (und Ortschaft Oedt bei Feldbach) von Feldbach (Steiermark), Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Oed (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz,  Steiermark
 Oed (Gemeinde Walchsee), Ortschaft von Walchsee, Bezirk Kufstein, Tirol

sowie:
 Poustka, Gemeinde im Okres Cheb (alter deutscher Name)

Oed ist der Familienname folgender Personen:
 Lisa Oed (* 1999), deutsche Hindernis-, Cross- und Berg- sowie Mittel-, Lang- und Marathonläuferin

OED steht als Abkürzung für:
 Operativer Ergänzungsdienst
 Oxford English Dictionary

Siehe auch:
 Einöde
 Öd
 Ödt

Abkürzung